Склад збірної Шотландії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Шотландія
Шотландія 1990